

Codici 
 CUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ciudad Constitución (Messico)

Diritto d'Autore
 CUA – Convenzione universale sul diritto d'autore

Biologia molecolare
CUA – codone citosina-uracile-adenina che codifica per la leucina

Altro 
El Cuá  – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Jinotega
Cua  – Una 'Ndrina di Natile di Careri